Narodna stranka
Narodna stranka (Dalmacija)
narodnjaci (pokret istarskih Hrvata)
narodnjaci (glazba)